Владимир Раков:
 Раков, Владимир Александрович (1948—2021) — российский учёный-эколог.
 Раков, Владимир Тихонович (1906—1969) — советский художник-график.